Hazara steht für:

 Hazara, vorwiegend in Afghanistan lebende Volksgruppe und deren Siedlungsgebiet
 Hazara (Division), Verwaltungseinheit in Pakistan (heute Khyber Pakhtunkhwa)
 Universität Hazara in Pakistan